Villeneuve je lahko:

Priimek 
 Denis Villeneuve, kanadski režiser, scenarist in producent
 Gilles Villeneuve, kanadski dirkač Formule 1
 Hélion de Villeneuve, francoski vitez
 Jacques Villeneuve, kanadski dirkač Formule 1 in serije Indycar, sin Gillesa
 Jacques Villeneuve starejši, kanadski dirkač Formule 1, brat Gillesa
 Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, francosko-kanadski rimskokatoliški duhovnik, škof in kardinal
 Jérôme Pétion de Villeneuve, francoski politik in pisatelj
 Maurice-Georges-Marie de Courson de la Villeneuve, francoski general
 Pierre Villeneuve, francoski admiral

Toponimi

Francija 
 Villeneuve, Ain, naselje in občina v departmaju Ain
 Villeneuve, Alpes-de-Haute-Provence, naselje in občina v departmaju Alpes-de-Haute-Provence
 Villeneuve, Ariège, naselje in občina v departmaju Ariège
 Villeneuve, Aveyron, naselje in občina v departmaju Aveyron
 Villeneuve, Gironde, naselje in občina v departmaju Gironde
 Villeneuve, Puy-de-Dôme, naselje in občina v departmaju Puy-de-Dôme

 Villeneuve-d'Ascq, naselje in občina v departmaju Nord
 Villeneuve-de-Berg, naselje in občina v departmaju Ardèche
 Villeneuve-lès-Avignon, naselje in občina v departmaju Gard
 Villeneuve-Saint-Georges, naselje in občina v departmaju Val-de-Marne
 Villeneuve-sur-Lot, naselje in občina v departmaju Lot-et-Garonne

Italija 
 Villeneuve, Aosta, občina v pokrajini Aosta

Švica 
 Villeneuve, Fribourg, občina v kantonu Fribourg
 Villeneuve (Vaud), občina v kantonu Vaud